HVG est un sigle qui peut signifier :
 hypertrophie ventriculaire gauche ;
 Heti Világgazdaság, un magazine hongrois.

HVG est un code qui peut signifier :
 .

Code IATA des aéroports